Большая Гарь — название населённых пунктов:

Россия 
 Большая Гарь — деревня в Ачитском городском округе Свердловской области.
 Большая Гарь — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.